Marian Antoni Tomaszewski (ur. 1888) – członek PPS, muzyk, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Marian Tomaszewski (ur. 1894) – żołnierz 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Marian Tomaszewski (ur. 1894) – żołnierz 1 Pułk Piechoty Legionów Polskich, leśnik, urzędnik, odznaczony Krzyżem Niepodległości, porucznik administracji Wojska Polskiego
 Marian Tomaszewski (ur. 1894) – odznaczony Medalem Niepodległości
 Marian Tomaszewski (ur. 1896) – odznaczony Medalem Niepodległości
 Marian Tomaszewski (ur. 1899) – kolejarz, odznaczony Medalem Niepodległości
  (1922–2020) – podpułkownik Wojska Polskiego, oficer Pułku 6 Pancernego, odznaczony Orderem Odrodzenia Polski i Krzyżem Walecznych

Przypisy